Courchamps (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Courchamps (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia